Huntly est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

 Huntly, une petite ville de l'Aberdeenshire en Écosse
 Huntly, une petite ville au sud d'Auckland, en Nouvelle-Zélande
 centrale électrique de Huntly, souvent appelée tout simplement Huntly
 Huntly, en Australie-Occidentale, Australie
 Mine de Huntly, mine à ciel ouvert de bauxite située à Huntly
 Huntly, en Victoria, Australie
 Huntly, au Minnesota, aux États-Unis

Homonymie de toponyme